Нижче наведено список 260 муніципалітетів департаменту Крез.

Крез

Крез